De Serie B 2007/08 was de 76ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen 22 teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C en drie gedegradeerde uit de Serie A. De competitie begon op 25 augustus 2007 en eindigde op 1 juni 2008, waarna de play-offs (promotie en degradatie) begonnen. In de 462 gespeelde competitiewedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1189 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,57 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Brescia
| RD1-team02 = UC AlbinoLeffe 
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 0
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 2

| RD1-team03 = Pisa Calcio
| RD1-team04 = US Lecce 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 1
| RD1-score03secondleg = 1
| RD1-score04secondleg = 2

| RD2-team01 = UC AlbinoLeffe 
| RD2-team02 = 'US Lecce
| RD2-score01firstleg = 0
| RD2-score02firstleg = 1
| RD2-score01secondleg = 1
| RD2-score02secondleg = 1
}}
US Lecce wint en neemt in het seizoen 2008/09 deel aan de Serie A.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met achttien of meer treffers achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 2007/08
Coppa Italia 2007/08

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2007/08